Sean Doolittle (1971-), auteur américain de roman policier ;
 Sean Doolittle (1986-), joueur américain de baseball.